Depuis la toute première fois... est la première compilation de Jeanne Mas sortie en 1991.

Titres 

 Toute première fois (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli) 4:15
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1984
 Johnny, Johnny (J. Mas / R. Musumarra) 4:21
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Cœur en stéréo (J. Mas / R. Musumarra / P. et M. Calabrese) 4:30
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Viens (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli / P. Calabrese) 4:30
 extrait du single Toute première fois, 1984
 En rouge et noir (J. Mas / R. Musumarra / P. et M. Calabrese / L. Meinardi) 4:32
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 L'enfant (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli) 5:22
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Sauvez-moi (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli) 3:55
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Les crises de l'âme (J. Mas / M. et P. Calabrese / R. Zaneli) 5:00
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Y'a des bons... (J. Mas / M. et P. Calabrese / R. Zaneli) 4:54
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Bébé rock (J. Mas) 5:20
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Shakespeare (J. Mas) 4:30
 extrait de l'album L'art des femmes, 1990
 L'art des femmes (Angela) (J. Mas / M. et P. Calabrese / R. Zaneli) 3:49
 extrait de l'album L'art des femmes, 1990

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 1991
Album publié par EMI Group